Szombathely beschreibt:

 die ungarische Stadt, siehe Szombathely
 die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Szombathely
 den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Szombathely